Rajd Finlandii 2018 (68. Neste Oil Rally Finland) – 68 Rajd Finlandii rozgrywany w Finlandii od 26 lipca do 29 lipca 2018 roku. Była to ósma runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 2018. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. W rajdzie zawodnicy startowali między innymi w kategoriach WRC, WRC2, WRC3 i Junior WRC.

Rajd wygrała estońska załoga Ott Tänak i Martin Järveoja jadąca samochodem Toyota Yaris WRC. Dla estońskiego kierowcy było to czwarte zwycięstwo w rajdach WRC i piętnasta podium. Tanak zapewnił także Toyocie czterdzieste siódme zwycięstwo w historii rajdów WRC. Na drugim miejscu dotarła załoga Citroena - Norwegowie - Mads Østberg, Torstein Eriksen. Dla Ostberga to siedemnaste miejsce na podium rundy mistrzostw świata, pierwsze od Rajdu Meksyku 2016. Trzecie miejsce zajęli Finowie Jari-Matti Latvala i Miikka Anttila (+35,5). Latvala w tym rajdzie odniósł pięćsetne zwycięstwo oesowe i dodał sześćdziesiątą drugą wizytę na podium rundy WRC.

Lista startowa 
Poniższa lista startowa spośród 72 załóg biorących udział w rajdzie, przedstawia tylko zawodników startujących w mistrzowskiej klasie: WRC, WRC2, WRC3 I Junior WRC.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Power Stage - OS23

Wyniki końcowe rajdu 
W klasyfikacji generalnej dodatkowe punkty przyznawane są za odcinek Power Stage.

Wyniki po 8 rundach

WRC

Kierowcy

Zespoły

WRC 2

Kierowcy

WRC 3

Kierowcy

JUNIOR WRC

Kierowcy

Przypisy 

2018
Finlandia
2018 w Finlandii
Sport w Jyväskylä